Morerod ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Morerod (* 1961), Schweizer römisch-katholischer Theologe
 Lise-Marie Morerod (* 1956), Schweizer Skirennläuferin